El nombre Tom Phillips puede corresponder a los siguientes personajes:

Almirante Sir Thomas " Tom - Thumb" Phillips, un marino británico que participó en la Segunda Guerra Mundial.
Thomas Phillips, un famoso pintor británico retratista que vivió entre 1770-1845.
Trevor Thomas Philips, un artista británico nacido en 1937.
Tom Phillips, es un comentarista en la promoción de lucha libre profesional, WWE.